Вели́кий Глубочёк () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Расположено на реке Нестеровка (приток Серета) на северо-западе района. В 1940—1962 годах — районный центр. В 1985—1989 годах — посёлок городского типа.

На среднепалеолитической стоянке Великий Глыбочек 1 в слое III выявлены комплексы с листовидными бифасами. Слой III имеет термолюминесцентную дату 175 ± 13 тыс. лет назад.

Население по переписи 2001 года составляло 2444 человека. Почтовый индекс — 47703. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47703, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великий Глибочок, вул. Середній Десяток,12

Примечания

Ссылки 
 Великий Глубочёк на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района